Чемпионат мира по международным шашкам 2021 года проходил с 28 июня по 14 июля в Таллине (Эстония) в отеле «Viru», который из-за пандемии коронавируса стал так называемым «ковидным пузырём». В турнире приняли участие 40 спортсменов из 18 стран, в том числе, 18 международных гроссмейстеров. На первом этапе они сыграли в четырёх подгруппах по 10 шашистов, по три лучших из каждой подгруппы выходили в финал. Игры проводились по круговой системе. Турнир проходил по круговой системе. Призовой фонд 20 000€. Одновременно там же проводился чемпионат мира среди женщин. 3 июля на Генеральной Ассамблее Яцек Павлицкий был избран новым президентом ФМЖД.

Чемпионом мира стал россиянин Александр Шварцман. Это его 5 титул.

Регламент 
Турнир проводился по круговой системе. Контроль времени 1 час 20 минут плюс минута за ход. Ничья по взаимному согласия фиксируется в случае, если обе спортсмена сделали по 40 ходов. В противном случае обоим участникам присуждается 0 очков.

На первом этапе участники, разбитые на 4 группы по 10 шашистов, играют по круговой системе. В финал выходят трое лучших.

В финале игры также пройдут по круговой системе, но спортсмены из одной предварительной группы между собой не играют, учитываются результаты их встреч.

Итоговое место на первом этапе и в финале определяется по сумме очков. В случае равенства очков место определяется:

 по наибольшему количеству побед
 по результату личных встреч
 по лучшему результату с участниками в порядке занятых мест (выше будет тот, кто сыграл лучше с соперником, занявшим более высокое место).

В случае, если эти критерии не позволяют определить место участников, для определения мест с 1 по 3 проводится один тай-брейк по системе Леманна—Георгиева (15 минут плюс 2 секунды за ход на все партии до победы одного из соперников). Начиная с 4 места участникам присваивается одинаковое место.

Расписание

Участники 
 Список предварительный. В турнире не приняли участие Александр Георгиев, Ландри Нга, Alain Bukasa, Baatarsukh Munkhjin, Bedia Guy Serges Olivier.

 GMI — международный гроссмейстер
 MI — международный мастер
 MF — мастер ФМЖД
 CMF — кандидат в мастера ФМЖД

Результаты

Полуфинал

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Финал

Примечания

Ссылки 
 Информация о чемпионате мира 2021 на сайте ФМЖД 
 Официальный сайт турнира
 Список участников
 Список резерва
 Результаты группы 1
 Результаты группы 2
 Результаты группы 3
 Результаты группы 4
 Результаты финала
 Результаты группы 1на сайте KNDB
 Результаты группы 2на сайте KNDB
 Результаты группы 3на сайте KNDB
 Результаты группы 4на сайте KNDB
 Результаты финала на сайте KNDB

2021 год в шашках
Женщины 2021
Июнь 2021 года
Чемпионаты мира в 2021 году
Международные спортивные соревнования в Таллине